

Курмангазинський сільський округ — адміністративна одиниця, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Курмангазинський сільський округ — адміністративна одиниця, Курмангазинський район, Атирауська область